Krim je lahko:
 Krim (gora) - gora v Sloveniji
 Krim (polotok) - polotok ob severni obali Črnega morja
 Avtonomna republika Krim - avtonomna republika Ukrajine na istoimenskem polotoku, de facto pod rusko upravo
 Republika Krim - zvezna republika Rusije, mednarodno priznana kot del Ukrajine
 rokometni klub Krim
 okrajšava za kriminalista